Pionierskij – miasto w obwodzie kaliningradzkim w Rosji
 Pionierskij – osiedle w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym w Rosji
 Pionierskij – osiedle w Kraju Kamczackim w Rosji
 Pionierskij – osiedle w obwodzie samarskim w Rosji